Le nationalisme turco-islamique (turc: Türk-İslam milliyetçiliği), communément appelé synthèse turco-islamique (turc : Türk-İslam sentezi), est un type de nationalisme religieux musulman qui mélange le nationalisme turc.

Histoire 
L'historien Gökhan Çetinsaya a expliqué qu'il existe trois opinions sur le sujet du nationalisme turc et de l'islam . Premièrement, les nationalistes qui rejettent l'islam, deuxièmement, les islamistes qui rejettent le nationalisme, et troisièmement, ceux qui mélangent les deux. L'islamonationalisme turc a été créé à l'origine par des intellectuels de droite soucieux d'accroître l'influence de la gauche dans le pays. Ils voulaient faire un nationalisme d'inspiration religieuse. İbrahim Kafesoğlu est considéré comme le fondateur de l'idéologie. Selon la synthèse, il faut être musulman pour être turc, et que l'islam est la religion la plus appropriée pour les Turcs. À la fin des années 1970, la scène politique turque était pleine de conflits idéologiques entre ultranationalistes d'extrême droite ( Idéalistes) et des groupes d'extrême gauche, ainsi que peu ou pas d'efforts gouvernementaux pour l'arrêter. Sous le régime du Parti de la patrie , l'islamonationalisme turc est devenu l' idéologie officielle de facto de la Turquie (et jusqu'à aujourd'hui, il est accusé de l'être sous le régime de l'AKP, bien que l'AKP le nie fermement). En 1982, la religion a été renforcée dans les écoles et l'éducation comme un moyen de renforcer l'Islamo-nationalisme turc, qui visait à affaiblir l'islamisme dominant et le nationalisme laïc.

Critiques 
L'islamonationalisme turc est souvent critiqué par les islamistes qui considèrent le nationalisme comme un péché, par les nationalistes turcs laïcs qui considèrent la religion comme sans importance, et par diverses organisations et militants des droits des minorités en Turquie.

L'érudit islamique Ihsan Senocak a également dit un jour "Ni le nationalisme turco-islamique, ni le nationalisme kurde-islamique. Seulement l'islam."

Islamonationalistes turcs notables 
 Ziya Gokalp
 Alparslan Türkeş
 Mustafa Destici
 Devlet Bahceli
 Recep Tayyip Erdoğan

Voir aussi 
Synthèse kurde-islamique
Nationalisme irano-islamique

Notes et références 

Catégorie :Islamo-nationalisme